Генри Бертольд Манн (1905—2000) — австрийский и американский математик еврейского происхождения. В 1946 году получил премию Коула.

Биография 
Родился в Вене (в то время столица Австро-Венгрии) в еврейской семье. В 1935 получил степень по математике в Венском университете. В 1938 эмигрировал в США. Жил в Нью-Йорке. Затем работал в нескольких университетах и исследовательском центре Армии США.

Скончался в Тусоне, штат Аризона.

См. также 
 U-критерий Манна — Уитни

Публикации

Примечания 

Математики Австрии
Математики США
Преподаватели Аризонского университета
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне